

Sigle 
 Comics Buyer's Guide – rivista statunitense sui fumetti
  Corticosteroid Binding Globulin (Transcortina) – proteina plasmatica legante ormone steroidei
 Croce bianca genovese – pubblica assistenza genovese fondata nel 1905

Codici 
 CBG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cambridge (Regno Unito)
 cbg – codice ISO 639-3 della lingua chimila